Frizzell ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Frizzell (* 1998), schottischer Fußballspieler
 David Frizzell (* 1941), US-amerikanischer Country-Sänger
 Jimmy Frizzell (1937–2016), schottischer Fußballspieler und -trainer
 John Frizzell (* 1966), US-amerikanischer Filmkomponist
 Lefty Frizzell (1928–1975), US-amerikanischer Country-Sänger
 Mary Frizzell (1913–1972), kanadische Leichtathletin